Iemand die ingewijd is in de alchemie (oorspronkelijke betekenis}
 leerling of volgeling van een persoon of stelsel. Zie adept (navolger), adept (esoterie)
 Adept (band), Zweedse metalcoreband
 Adept (Nederlandse band), Gronings/Friese electronoiseband
Adept vind zijn oorsprong in het latijn adeptus, verl. deelw. van adipisci [bereiken, verkrijgen]